Il 22º Campionato africano femminile di pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA AfroBasket Women 2015) si è svolto in Camerun dal 24 settembre al 3 ottobre 2015. La nazionale del Senegal ha vinto il titolo per l'undicesima volta.

I Campionati africani femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali, organizzata dalla FIBA Africa. L'edizione 2015 è servita anche come torneo eliminatorio per le olimpiadi del 2016.

Squadre partecipanti

Primo turno

Girone A

Girone B

Fase finale

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Finale 3º posto

Incontri dal 9º al 12º posto

Semifinali 9º-12º posto

Finale 11º posto

Finale 9º posto

Incontri dal 5º all'8º posto

Semifinali 5º-8º posto

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Classifica finale

Voci correlate
 Campionato africano maschile di pallacanestro 2015

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2015
AfroBasket Women